Лаглейжо́ль, Лаґлейжоль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на південь від Парижа, 95 км на південь від Ліможа, 22 км на південь від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 92 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 212,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Лаглейжоль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лаглейжоль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез